Velika nagrada Italije 1973 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 9. septembra 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 55
| 1:29:17,0
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 55
| + 0,8 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 55
| + 28,8 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 55
| + 33,2 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 6
| François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 55
| + 46,2 s
| 11
| 2
|-
! 6
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 55
| + 59,8 s
| 10
| 1
|-
! 7
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 55
| + 1:28.7
| 8
|  
|-
! 8
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 54
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 9
| 29
|  David Purley
| March-Ford
| 54
| +1 krog
| 24
|  
|-
! 10
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 54
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 11
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 54
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 12
| 9
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 54
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 13
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 54
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 14
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 54
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 15
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 53
| +2 kroga
| 3
|  
|-
! NC
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 44
| +11 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 34
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 33
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 30
| Vžig
| 18
|  
|-
! Ods
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 17
| Pnevmatika
| 5
|  
|-
! Ods
| 26
|  Gijs Van Lennep
| Iso Marlboro-Ford
| 14
| Pregrevanje
| 23
|  
|-
! Ods
| 28
|  Rikky von Opel
| Ensign-Ford
| 10
| Pregrevanje
| 17
|  
|-
! Ods
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 6
| Zavore
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 2
| Vzmetenje
| 7
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jackie Stewart - 1:35.3

Formula 1 sezona 1973
1973